Épieds pode se referir a:
 Épieds (Aisne)
 Épieds (Eure)
 Épieds (Maine-et-Loire)

Desambiguações de topônimos